Martin Frýdek ist der Name folgender Personen:

* Martin Frýdek (Fußballspieler, 1969) (* 1969), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Martin Frýdek (Fußballspieler, 1992) (* 1992), tschechischer Fußballspieler